

Geografia 
 Palazzo Sturzo

Persone 
 Gaspare Sturzo – magistrato italiano
 don Luigi Sturzo – sacerdote e politico italiano
 Mario Sturzo – vescovo italiano